BLK 360 es un escáner 3D diseñado por Leica y Autodesk con la que el usuario será capaz de hacer un escaneo completo de una zona determinada en corto tiempo, y que normalmente está asociado a un uso de tipo profesional en labores como la arquitectura o el diseño de interiores, por ejemplo, con un escáner BLK 360 el usuario será capaz de escanear el interior de un departamento de manera precisa y automática en 3D.

El tamaño del nuevo dispositivo es de tan solo 16 cm con un diámetro de 10 cm, pesa menos de 1 kg y tiene un único botón. Está pensado para ser controlado a través de un iPad. También, registra de forma inalámbrica los escaneos capturados con la edición del ReCap 360 Pro Mobile, una aplicación desarrollada para el iPad que corrió a cargo de Autodesk.

El escáner es capaz de capturar 360.000 puntos por segundo. Tiene un alcance de 60 metros y una precisión de 4mm, posee varios métodos de escaneo con sensores infrarrojos para imágenes térmicas, imágenes láser y luz visible, además de incluir un soporte flash LED y estar equipada para HDR. De acuerdo a Leica, el BLK 360 puede crear una exploración 360 en tan solo 3 minutos.

Característica 
 Pequeña y liviana
 Múltiples funcionalidades
 Rápida

Véase también 
 Leica Geosystems 
 Escáner 3D
 iPad

 Leica M1
 Leica M5

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial (Inglés)

Leica